Jef Moerenhout (1910-1966) – ciclista su strada belga
 Koos Moerenhout (1973) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada olandese